Валир има више значења:
 Валир (Илиноис)
 Валир (Монтана)